Дискография Sophie (наст. имя — Софи Зион), шотландской музыкантки, продюсера, певицы, автора песен и диджея, включает в себя один студийный альбом, один сборник, один совместный мини-альбом, четырнадцать синглов и двенадцать ремиксов. Софи также продюсировала и близко работала с такими исполнителями как Charli XCX, Мадонна, Kim Petras, Flume, MØ и многими другими.

Sophie, которая сначала оставалась анонимной, а позже совершила каминг-аут как транс-женщина, получила известность благодаря таким синглам, как «Bipp» (2013) и «Lemonade» (2014), которые были собраны на сборнике Product (2015). Дебютный альбом Софи Oil of Every Pearl’s Un-Insides был представлен в 2018 году — и получил номинацию на премию «Грэмми» за лучший танцевальный/электронный альбом.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Сборники ремиксов

Синглы

Как главный исполнитель

Как приглашённый исполнитель

Участие в других треках

Ремиксы

Автор песен и продюсер 

 «Reverse N Stop» был выпущен на симлише как трек для поп-радиостанции в The Sims 4. BC Kingdom подтвердили в Twitter и Instagram, что в будущем трек будет выпущен на английском языке.

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 

Sophie
Sophie
Sophie
Sophie